Howse kan avse:

 Howse Brook, ett vattendrag i Australien
 Howse Creek, ett vattendrag i Kanada
 Howse Island, en ö i Kanada
 Howse Lake, en sjö i Kanada
 Howse Peak, en bergstopp i Kanada
 Howse River, ett vattendrag i Kanada